En diverses llengües polinèsies, significa «illa petita» i és un nom comú utilitzat a diferents indrets de la Polinèsia:
 A les illes Marqueses, és una illa al nord de l'arxipèlag: Motu Iti, o Hatu Iti.
 A les illes de la Societat, és un nom alternatiu per l'atol Tupai.
 A l'illa de Pasqua, és un illot prop de la costa.
 A diversos atols de les Tuamotu, Tokelau, etc., és un illot de la corona d'esculls.
A més també pot ser:
 Títol de la novel·la Motu Iti de Robeto Piumini.